Sinram & Wendt bezeichnet

* Sinram & Wendt (Unternehmen), 1899 gegründete Kleiderbügel- und Kleinmöbelfabrik
 Direktorenvilla Sinram & Wendt, denkmalgeschützte ehemalige Direktorenvilla in Hameln